I’ll Be There for You steht für:

I’ll Be There for You (Bon-Jovi-Lied), Lied von Bon Jovi (1988)
I’ll Be There for You (Album), Album von KC and the Sunshine Band (2001)
I’ll Be There for You (The Moffatts), Lied von The Moffats (1998)
I’ll Be There for You (The-Rembrandts-Lied), Lied von The Rembrandts (1995)
I’ll Be There for You/You're All I Need to Get By, Lied von Method Man und Mary J. Blige (1995)
I’ll Be There for You (Backstreet Boys), Lied von den Backstreet Boys (1999)
I’ll Be There for You (Black 'n Blue), Lied von Black 'n Blue (1986)
I’ll Be There for You (Primal Scream), Lied von Primal Scream (1994)
I’ll Be There for You (Solid HarmoniE), Lied von Solid HarmoniE (1997)
I’ll Be There for You (Caiphus Semenya), Lied von Caiphus Semenya (1978)